Эко может означать:

 Эко, Умберто (1932—2016) — итальянский учёный-философ, историк-медиевист, специалист по семиотике, писатель.
 Мистер Эко — персонаж американского телесериала «Остаться в живых».
 Эко — предполагаемое наименование валюты государств — членов ЭКОВАС на 2020 год.
 Эко — кантон во Франции.
 Эко — озеро на острове Тасмания, Австралия.
 Эко — город в штате Миннесота, США.
 Эко — тауншип в штате Миннесота, США.
 Эко — статистически обособленная местность в штате Юта, США.

Сокращения:
 ЭКО — экстракорпоральное оплодотворение.
 ЭКО — экспертно-криминалистический отдел МВД России.
 ЭКО — российский экономический научный журнал.

См. также 
 ЕКО
 Eco